Серж Йонас Ибака Нгобила (; род. 18 сентября 1989 года в Браззавиле, Республика Конго) — испанский баскетболист конголезского происхождения, в последнее время игравший на позиции тяжёлого форварда в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс». Ибака был выбран на драфте НБА 2008 года командой «Сиэтл Суперсоникс» (в настоящее время «Тандер») под общим 24-м номером. Является любимцем фанатов из-за невероятных слэм-данков и блок-шотов, благодаря чему имеет общепризнанное прозвище «Iblocka», реже «Doctor Nasty» и «Chewblocka». Партнёры по команде называют его Air Congo. Лидирует среди всех действующих игроков НБА по блок-шотам за карьеру.

Имеет двойное гражданство — Республики Конго и Испании.

Биография 
Ибака родился в Браззавиле, Республика Конго, в большой семье из 18 братьев и сестёр. Его мать и отец были баскетболистами. Отец играл в одной из команд Республики Конго и за Конголезскую национальную команду, а мать за Демократическую Республику Конго. Он опробовал себя в баскетболе, будучи очень юным, со своим первым клубом Avenir-du-Rail. В 16 лет был отдан в аренду Интерклубу из Браззавиля.
В 2006 году вступил в CB l'Hospitalet, также являлся частью молодёжной сборной, которая выиграла юниорский чемпионат в Каталонии. Из-за бюрократических проблем он не смог играть в испанском чемпионате, но возможно был бы отдан в аренду «Ховентуту» и играл бы за него в испанской подлиге «до 20-ти лет», образованной от АСВ лиги и Испанской федерации баскетбола. В следующем сезоне он подписал контракт с командой второго испанского дивизиона «Hospitalet», базирующейся в городе Леб Оро, и поскольку это было сделано в 18 лет, стал самым молодым игроком в истории лиги. В своём первом матче против «Аликанте» он набрал 10 очков и сделал 12 подборов, тем самым показав свой потенциал. Закончив сезон с показателями в 11,8 очков, 8,3 подбора и 3,1 блок-шота за игру, был признан лучшим блокирующим лиги, также вошёл в тройку лучших на подборе и закончил гонку за MVP на 8-м месте рейтинга. Благодаря успешному сезону привлёк внимание скаутов НБА. Также в 2008 году принял участие в Reebok Eurocamp, проходящем в городе Тревизо (Италия), в первой игре отличился 18 очками и 5 подборами, во второй 12 очками, 8 подборами и 2 блок-шотами. Был назван MVP конкурса.

Переход в НБА 
Серж был выбран в первом раунде драфта 2008 года командой «Сиэтл Суперсоникс», став первым задрафтованным игроком из Республики Конго. После этого «Оклахома-Сити Тандер» (команда, которая унаследовала место «Соникс» в НБА) принимает решение отпустить Ибаку в Европу на несколько лет, тем самым даруя возможность вернуться обратно после каждого сезона. Заключив 3-летний контракт с «Манресой», командой испанской АСВ лиги, он проводит достаточно хороший для себя сезон, где его статистика за матч составляет 7,1 очков, 4,5 подборов и 1 блок за 16 минут.

В июле 2009 года «Оклахома-Сити» платит выкуп испанскому клубу и подписывает 2-х годичный контракт с игроком. Ибаке, который не говорил по-английски, помогал товарищ по команде Мозес Эхамбе, выступавший в роли переводчика. После года обучения английскому, Ибака говорит на четырёх языках: лингала (родной язык), французский, испанский, английский. Несмотря на немалый талант игры в защите и достаточно энергичную игру в краске, он остаётся ролевым в команде, но при этом за 18,1 минут за матч набирал в среднем 6,3 очка, делал 5,4 подбора и 1,3 блока за игру. В сезоне 2009/2010 он являлся лучшим среди новичков по блок-шотам, а во всей ассоциации занимал 20-е место. В первом раунде плей-офф против «Лос-Анджелес Лейкерс» он набирал в среднем за 25,5 минуты он набирал 7,8 очков, 6,5 подборов и 2 блоков в каждой игре. Его 7 блоков во второй игре против «Лейкерс» стали рекордом (Серж Ибака стал самым молодым игроком, кому удалось сделать столько блок-шотов в игре плей-офф).

19 февраля 2011 года принял участие в Slam Dunk Contest НБА 2011 года. Начал своё выступление с данка от линии штрафных бросков. 23 апреля 2011 года провел одну из лучших игр в плей-офф против «Денвер Наггетс». Ибака забил 22 очка, сделал 16 подборов и 4 блок-шота.

В период локаута в НБА 2011 года подписал контракт на два месяца с мадридским «Реалом», в котором была предусмотрена возможность возвращения в НБА после окончания локаута.

В первой половине неполного сезона 2011/12 Тандер стали одними из лидеров регулярного чемпионата. В этот период Ибака становится игроком стартовой пятёрки, существенно улучшив свои показатели в защите, — результатом чего стал первый трипл-дабл в карьере баскетболиста (14 очков, 15 подборов и 11 блок-шотов) в матче против тех же «Денвер Наггетс».

Орландо Мэджик (2016—2017) 
23 июня 2016 года Ибака был обменен в «Орландо Мэджик» на Виктора Оладипо, Эрсана Ильясова и права на 11 номер драфта НБА 2016 года Домантаса Сабониса. 14 ноября 2016 Ибака обновил личный рекорд результативности (31 очко, а также 9 подборов и 4 блок-шота) и забил победный бросок в игре с «Оклахома-Сити» (119:117).

Торонто Рэпторс (2017—2020) 
14 февраля 2017 года «Орландо» и «Торонто» договорились об обмене: Серж Ибака перешёл в «Рэпторс», а «Мэджик» получил атакующего защитника Терренса Росса и выбор в первом раунде драфта-2017.

В сезоне 2018/2019 Ибака стал чемпион НБА в составе «Торонто Рэпторс».

Лос-Анджелес Клипперс (2020—2022) 
25 ноября 2020 года Ибака подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Милуоки Бакс (2022—2023) 
10 февраля 2022 года Ибака был обменян в «Милуоки Бакс» в рамках обмена из четырех команд, в результате которого Родни Худ и Шеми Оджелей перешли в «Лос-Анджелес Клипперс». 19 июля 2022 года «Милуоки Бакс» повторно подписали с Ибакой однолетний контракт. 9 февраля 2023 года Ибака был обменян в «Индиана Пэйсерс» в рамках сделки с участием «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс», а затем в тот же день был отчислен.

Международная карьера 
15 июля 2011 года Серж Ибака получил испанское гражданство и принял участие в чемпионате Европы 2011 в Литве, который в итоге сборная Испании выиграла. Сам же Ибака в большинстве матчей выходил на замену, что, впрочем, не помешало ему в финальной встрече против сборной Франции сделать рекордные для финалов чемпионата Европы 5 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

См. также 
 Список 50 лидеров НБА по блок-шотам за всю историю лиги
 Список 25 лидеров плей-офф НБА по блок-шотам за всю историю лиги

Примечания

Ссылки 
 
 
 NBADraft.net Profile

Баскетболисты Республики Конго
Баскетболисты Испании
Игроки БК «Оспиталет»
Игроки БК «Манреса»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Иммигрировавшие в Испанию из Конго